Nagy Adri (1988–) énekesnő
Nagy Adrienn (2001–) Junior Grand Slam-tornagyőztes teniszező
Nagy Adrienn színésznő